Фёдор Фомич Мелещенко (5 декабря 1922 — 26 марта 2012) — старшина Советской армии, участник Великой Отечественной войны и полный кавалер ордена Славы.

Биография

Память 
В 2013 году на доме где жил Фёдор Фомич была установлена мемориальная доска.

Награды 
Фёдор Фомич был награждён следующими наградами:
 Орден Отечественной войны 1-й степени (11 марта 1985);
 Орден Славы 1-й степени (27 июня 1945 — № 1510);
 Орден Славы 2-й степени (8 марта 1945 — № 13099);
 Орден Славы 3-й степени (11 августа 1944 — № 193595);
 Медаль «За отвагу» (22 сентября 1944);
 Медаль «За оборону Ленинграда» (была вручена в июне 1943);
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 также ряд прочих медалей.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Полные кавалеры ордена Славы
Члены КПСС